Henri Wallon ist der Name folgender Personen:

* Henri Wallon (Historiker) (1812–1904), französischer Historiker und Politiker
 Henri Wallon (Psychologe) (1879–1962), französischer Psychologe und Politiker